Justified — дебютный студийный альбом американского певца Джастина Тимберлейка, выпущенный 4 ноября 2002 года на лейбле Jive Records.

Альбом вышел в США 5 ноября 2002 года и занял второе место в рейтинге Billboard 200 c продажами 450 тыс. копий. В Великобритании альбом дебютировал на 6-м месте национального чарта UK Albums Chart с продажами 39 тыс. экземпляров, но через 11 недель занял первое место и продержался на нём 7 недель.

Мировые продажи альбома составили 7,5 миллионов копий.

Justified принёс Джастину Тимберлейку две премии «Грэмми» в номинациях «лучшее мужское вокальное поп исполнение» и «лучший вокальный поп-альбом».

Об альбоме

Запись

Музыка и тексты песен

Промо

Живые выступления

Тур

Отзывы критиков

Список композиций

Над альбомом работали

Чарты

Сертификации

История релиза

Примечания 

Альбомы Jive Records
Альбомы Джастина Тимберлейка
Премия «Грэмми» за лучший вокальный поп-альбом
Альбомы, спродюсированные Скоттом Сторчом